Rantoul kan syfta på:

Geografi
 Rantoul, Illinois – en ort (village) i Champaign County
 Rantoul, Kansas – en ort i Franklin County

Personer
 Robert Rantoul, Jr. (1805–1852), en amerikansk demokratisk politiker